Puente Quebrado kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Puente Quebrado, delstaten Mexiko, ort, Texcoco, 
 Puente Quebrado, Veracruz, ort, Cuitláhuac, 

Robotskapade Mexikoförgreningar